

Persone 
 Carlo Vanelli – scultore e ingegnere svizzero-italiano
 Federico Vanelli – medaglia di bronzo ai campionati mondiali di nuoto 2017
 Gino Vanelli – baritono italiano
 Giuseppe Vanelli – presbitero e giornalista svizzero-italiano
 Lodovico Vanelli – scultore e stuccatore svizzero-italiano

Pagine correlate 
 Vanni
 Vani (disambigua)